America, America, film d'Elia Kazan sorti en 1963 ;
 America, America, chanson de Michel Sardou sortie en 1969.

 América, América, chanson écrite par José Luis Armenteros et Pablo Herrero et interprétée par Nino Bravo.